Forch steht für:

 Forch, Gebirgspass und Ort in den Gemeinden Maur und Küsnacht, Bezirk Uster, Kanton Zürich
 MS Forch, Schiff der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft, siehe Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft #Flotte

Forch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Forch (1785–1857), deutscher katholischer Geistlicher, Domkapitular und Dompropst 
 Carl Forch (1870–1955), deutscher Kinotechniker
 Thomas Forch, deutscher Bobfahrer